I2 eller I 2 eller I-2 kan syfta på:

En tidigare benämning på Göta livgarde (infanteri) åren 1816–1939.
En tidigare benämning på Värmlands regemente åren 1939–2000.
En klassificering av diamanter.
En benämning för den andra reaktorn vid Ignalina kärnkraftverk